Марсел Гранољерс и Сантијаго Вентура Бертомеу су бранили титулу, али су одлучили да не учествују на турниру. 

Махеш Бупати и Леандер Паес су освојили титулу победивши у финалу Робин Хасеа и Дејвида Мартина са 6–2, 6–7(3–7), [10–7]

Носиоци

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2011."

Отворено првенство Ченаја у тенису 2011.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови